A 770-es jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Déli pályaudvar és Kisbér, autóbusz-állomás között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
A járat 2018. december 9-én indult egyes 777-es buszok meghosszabbításával. A 2019-es őszi menetrend bevezetésével érinti a Gyarmatpusztai elágazás megállóhelyet is. 2020. szeptember 28-ától két-két indulás a budapesti Déli pályaudvarig meghosszabbítva közlekedik.

Megállóhelyei 

!colspan=2|
!Megállóhely
!colspan=2|
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||∫||Budapest, Déli pályaudvarvégállomás||∫||171
|align=left|
|-
|25||0||vonalközi végállomás||165||∫
|align=left|
|-
|∫||∫||Budapest, Kelenföld vasútállomás (Őrmező)(csak leszállás céljából)||colspan=2|156
|align=left|
|-
|∫||∫||Budapest, Sasadi út(csak leszállás céljából)||colspan=2|155
|align=left|
|-
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|62||37||Zsámbék, autóbusz-forduló||colspan=2|125
|align=left|
|-
|63||38||Zsámbék, Mányi út||colspan=2|122
|align=left|
|-
|64||39||Zsámbék, Szomori elágazás||colspan=2|121
|align=left|
|-
|68||43||Mány, Felsőörspuszta||colspan=2|117
|align=left|
|-
|70||45||Szomor, Kakukkhegy||colspan=2|115
|align=left|
|-
|72||47||Szomor, autóbusz-váróterem||colspan=2|113
|align=left|
|-
|79||54||Gyermely, Községháza||colspan=2|109
|align=left|
|-
|81||56||Gyermely, Felső||colspan=2|106
|align=left|
|-
|84||59||Gyarmatpusztai elágazás||colspan=2|103
|align=left|
|-
|96||71||Tarján, autóbusz-váróterem||colspan=2|92
|align=left|
|-
|135||110||Tatabánya, autóbusz-állomás||colspan=2|70
|align=left| (Tatabánya)
|-
|148||123||Környe, faluközpont||colspan=2|52
|align=left|
|-
|158||133||Oroszlány, körforgalom||colspan=2|42
|align=left|
|-
|160||135||Oroszlány, posta||colspan=2|40
|align=left|
|-
|168||143||Bokod, Hajnal utca||colspan=2|32
|align=left|
|-
|170||145||Bokod, iskola||colspan=2|30
|align=left|
|-
|172||147||Bokod, Dadi utca||colspan=2|28
|align=left|
|-
|175||150||Dad, bokodi elágazás||colspan=2|25
|align=left|
|-
|179||154||Szákszendi elágazás||colspan=2|21
|align=left|
|-
|183||158||Császár, Petőfi utca||colspan=2|17
|align=left|
|-
|184||159||Császár, posta||colspan=2|16
|align=left|
|-
|189||164||Vérteskethely, alsó||colspan=2|11
|align=left|
|-
|191||166||Vérteskethely, posta||colspan=2|9
|align=left|
|-
|198||173||Kisbér, sportpálya||colspan=2|2
|align=left|
|-
|200||175||Kisbér, autóbusz-állomásvégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Zsámbék autóbuszvonalai
Tatabánya autóbuszvonalai
Pest megye közlekedése
Fejér megye közlekedése
Komárom-Esztergom megye közlekedése